

Биография 

Священномученик Григорий родился в 1873 году в селе Шуватово Симбирской губернии в семье крестьян Никиты и Татьяны Хлебуновых. Первоначальное образование он получил в сельской школе, а остальное дополнилось самообразованием и церковным воспитанием, полученным в семье. По бедности семьи он переехал из села работать в город Астрахань, где познакомился со своей будущей женой Дарьей Степановной. Душа Григория Никитича влеклась от светских занятий к служению Господу, и служению сугубо церковному, и он устроился псаломщиком в храм в селе Басы Астраханской губернии. В 1917 году, когда произошел Октябрьский переворот, он принял твердое решение посвятить свою жизнь служению Церкви и с этого времени стал уже целеустремленно готовиться к принятию сана. В 1921 году Григорий Никитич был рукоположен во священника и два года прослужил в храмах Астрахани, а в 1923 году был направлен служить в храм в честь Рудненской иконы Божией Матери в селе Началово Астраханской области, где и прослужил до своего ареста.
Приехав на новый приход, отец Григорий сразу же стал узнавать, кто из пhихожан придерживается православия, а кто готов перейти к обновленцам, с этим вопросом он стал обходить дома крестьян. Председателю сельсовета показалось подозрительным, зачем священник ходит к крестьянам и что-то записывает. Отец Григорий не стал удовлетворять любопытство председателя, и тот просил прокурора открыть против священника уголовное дело о «преднамеренном действии в интересах противосоветского лагеря». Материалов для обвинения отца Григория оказалось недостаточно, и дело было прекращено.
Отец Григорий был ревностным пастырем и мужественным проповедником. Собрав много духовных книг, он давал читать эти книги прихожанам, так что в доме у него образовалось нечто вроде библиотеки.
В 1929 году началась коллективизация, выразившаяся в уничтожении крестьянских хозяйств и сломе крестьянского быта, сопровождавшихся беспощадными гонениями на Церковь, так как всем своим бытом русское крестьянство более всего было связано с православием. Стали ходить устрашающие слухи о том, что коммунисты готовят впереди нечто худшее, что они все обобществят и устроят «коллективный рай» на земле. Перед лицом этих испытаний стала умножаться и вера, и храм в селе Началово стал наполняться молящимися, чему способствовала и неустанная проповедь отца Григория за богослужением. В Крещенский сочельник, 18 января 1930 года, в селе состоялась собрание, на котором был поставлен вопрос о том, чтобы снять колокола и отдать их в переплавку, но присутствующие выразили категорическое несогласие с этим. Впоследствии власти усмотрели в этой дружной поддержке церкви результат деятельности священника.
В конце января 1930 года секретарь местной партийной ячейки направил заявление уполномоченному ОГПУ по Астраханскому району, где писал, что, «выполняя партийную работу, а также работу, направленную на проведение мероприятий партии и советской власти, в особенности по вопросу… сплошной коллективизации», он заметил, что вокруг священника собралась целая группа кулаков и «в результате их работы на всех общественных собраниях высказывались явные антиколхозные выступления, исходящие от лиц, теснейшим образом связанных с церковью». И он перечислил ряд лиц, вклюая священника, которыми должно, по его мнению, заняться ОГПУ.
3 февраля 1930 года отец Григорий был арестован, вместе с ним были арестованы и несколько крестьян. Во время обыска в доме священника нашли речь австрийского министра иностранных дел, имевшую антибольшевистский характер, а также несколько писем от верующих людей, одно из них было рекомендательным и сообщало о некоем страннике Иване Ивановиче, о котором архиепископ Астраханский Фаддей (Успенский) отозвался как о хорошем человеке.
На вопросы следователя о найденных материалах отец Григорий ответил: «В отношении обнаруженной в настольной книге житий святых, употребляемой мной ежедневно перед молитвой, вырезки из газеты с речью министра иностранных дел, поносящего в ней III Интернационал и советское правительство… я сказать ничего не могу, так как не знаю, откуда она у меня, — очевидно, еще со времен службы в Астрахани или же вложена кем либо из читателей моих книг… которыми являются граждане села Началова… Точно сказать, кто берет у меня книги, я затрудняюсь, так как записи не веду, а их, читателей, много и из пожилых, и из молодежи… Что же касается моих связей в селе Началове, то я их почти не имею, отдавшись службе и обязанностям по ней».
После допроса отец Григорий был заключён в тюрьму при Астраханском ОГПУ и здесь снова допрошен.
На 22 февраля 1930 года местные власти наметили выселение из Началова семей зажиточных крестьян, лишенцев, и разграбление их имущества. В связи с предстоящим выселением, а также с целым рядом предшествовавших ему арестов, обстановка в селе достигла крайнего напряжения.
Вечером 22 февраля, когда руководство села и местные партийные руководители собрались в здании сельсовета, к зданию стала подходить толпа крестьян, мужчин и женщин, твёрдо намеренных не допустить изгнания односельчан. Лишенцев и крестьян среднего достатка поддержали и бедняки. Один крестьянин отобрал ключи у церковного сторожа и, взобравшись на колокольню, ударил в набат. Со всего села к сельсовету устремились люди. Какая то женщина, схватив багор, оборвала протянутые между столбами телефонные провода; часть толпы ринулась во двор сельсовета, здесь, на дворе, сразу же были убиты два члена сельсовета. Крестьяне, проникнув внутрь здания, стали бить и убивать всех, находившихся внутри, а тех, кто выпрыгивал в окно, добивали стоявшие снаружи. Мятеж против советской власти и коммунистов продолжался около двух часов, и в результате шесть человек были убиты, а десять ранено, было разгромлено здание сельсовета и уничтожены все документы. Советская власть в селе Началове практически прекратила свое существование. На село опустилась тревожная зимняя ночь. Все понимали, что власти не замедлят прислать карательный отряд. Кто-то советовал и его встретить в открытом сражении, кто-то стал покидать село. Наутро прибыл отряд красноармейцев, и начались аресты и допросы.
Следствие, по которому проходили обвиняемыми сорок три человека, велось в сверх экстренном порядке и через четыре дня после восста¬ния, 27 февраля, было завершено. В число обвиняемых были включены и те, кто был арестован ранее, 3 февраля, еще до мятежа, и среди них отец Григорий, несмотря на то, что у сотрудников ОГПУ не было никаких доказательств виновности священника.
В обвинительном заключении они написали: «…на почве выселения кулацких хозяйств в селе Началово… произошло вооруженное восстание, в результате которого были зверски убиты шесть человек членов партии активистов батраков и десять человек тяжело ранено. Убийством и ранением выведена из строя вся руководящая часть села… Данными следствия установлено, что, несмотря на то, что выступление 22 февраля произошло стихийно, подготовка к такому выступлению против советской власти со стороны указанных лиц велась давно, с этой целью ведя работу чрезвычайно законспирировано… В деле подготовки выступления руководящую роль играли попы и церковники…»
28 февраля тройка ОГПУ приговорила четырнадцать обвиняемых, и среди них отца Григория, к расстрелу. Священник Григорий Хлебунов был расстрелян 6 марта 1930 года в пригороде города Астрахани и погребен в безвестной общей могиле.

Примечания

Ссылки 
 Б. Г. Меркулов «Село Началово, Черепаха тож» стр. 202-207 
 Священномученик Григорий (Хлебунов)
 Григорий

Персоналии по алфавиту